Modrica može značiti:
 Modrica =Podljev krvi
Biljne vrste:
 Modrica, Asperula arvensis, iz porodice Rubiaceae
 Modrica Centaurea cyanus, iz porodice Asteraceae
 Modrica Cichorium intybus, iz porodice Asteraceae
 Modrica Consolida ajacis, iz porodice Ranunculaceae
 Modrica Consolida regalis, iz porodice Ranunculaceae
 Modrica, Omphalodes verna, iz porodice Boraginaceae